Ibragim Iouriévitch Tsallagov (en ) est un footballeur russe né le  à Vladikavkaz. Il joue au poste d'arrière droit avec le FK Sotchi.

Biographie

En club 

Avec le club du Krylia Sovetov, il dispute 148 matchs en première division russe, inscrivant six buts.

Le , il signe un contrat de trois ans et demi en faveur du Zénith Saint-Pétersbourg

En équipe nationale 

Tsallagov reçoit 24 sélections avec les espoirs russes. Avec cette équipe, il participe au championnat d'Europe espoirs en 2013. Lors de cette compétition organisée en Israël, il joue trois matchs : contre l'Espagne, les Pays-Bas, et l'Allemagne.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur russe
Joueur du Krylia Sovetov Samara
Joueur du Zénith Saint-Pétersbourg
Joueur du FK Dynamo Moscou
Joueur du FK Rubin Kazan
Joueur du FK Sotchi
Naissance en décembre 1990
Naissance à Vladikavkaz